Ein Residenztheater konnte bis 1918 ein Theater sein, das in der Residenz eines Fürsten oder Monarchen eingerichtet war, siehe Hoftheater. Im weiteren Sinn konnten es Theater sein, die sich in einem repräsentativen bürgerlichen Wohnsitz befanden oder diesen Eindruck machten. 

Als ironischen Anklang auf die Residenz in der Bedeutung des Regierungssitzes signalisiert der Name des Renitenztheaters Stuttgart Widerstand (Renitenz) statt Regierungstreue.

Beispiele 
 Deutschland
 Residenztheater (München) seit 1753
 Residenz-Theater (Berlin), 1866–1932
 Residenz-Theater (Dresden), 1872–1934
 Residenz-Theater (Düsseldorf)
 Residenztheater (Hannover)
 Residenztheater (Wiesbaden)

 Österreich
 Residenztheater in der Residenz Stockerau, seit 2008
 Residenztheater in Wien 1910–1916, siehe Wiener Kammerspiele

Theatername